Адала́рд (Адела́рд, Адальгард) (, , , ) — мужское имя германского происхождения. Известные носители:
 Адалард (граф Шалона) (умер после 765) — граф Шалона, возможно сын Хильдебранда I, графа в Бургундии и сеньора Перраси, вероятный родоначальник 1-го дома де Вержи.
 Адалард (герцог Сполето) (ум. август 824) — пфальцграф в 823, герцог Сполето с марта 824, императорский посланец в Италии в 823.
 Адальгард Корбийский (умер в 827) — аббат Корби, святой
 Адалард Сенешаль (ок. 810 — после 865) — граф, сенешаль императора Людовика I Благочестивого в 831—840 годах, маркиз Нормандской Нейстрийской марки в 861—865
 Адалард II (граф Меца) ок. 840 — ок. 2 января 890) — граф Меца и Мозельгау
 Адалард (архиепископ Тура) (умер 19 мая 890) — архиепископ Тура с 875
 Адалард (епископ Вероны) (ум. 911) — епископ Вероны с 875
 Аделард Батский (умер около 1160) — английский философ-схоласт